- — русская составная фамилия; имеет женскую форму Кольцова-Мосальская.
 Кольцовы-Мосальские — русский княжеский род, отрасль князей Мосальских.
 Персоналии 
 Кольцов-Мосальский, Андрей Александрович  (1758—1843) — русский государственный и придворный деятель
 Кольцов-Мосальский, Владимир Васильевич (?—1610) — русский военачальник и государственный деятель рубежа XVI—XVII столетий.
 
 Кольцова-Мосальская, Елена Михайловна (1828—1888) — румынская художница, писательница и альпинистка, которая долгое время жила в России. Примечания